Koala peut faire référence à :

Arts et culture

Artiste
 El Koala, un chanteur et compositeur espagnol ;
 Kid Koala, un « turntablist » canadien.

Musique
 Last All Night (Koala), une chanson du DJ et producteur néerlandais Oliver Heldens sorti en 2014 ;
 Koala,  une chanson du DJ et producteur néerlandais Oliver Heldens sorti en 2014.

Toponymie 
 Koala, la commune rurale située dans le département de Saaba au Burkina Faso.
 Koala, la commune rurale située dans le département de Sourgoubila au Burkina Faso.

Patronymie 
Marthe Koala (née en 1994), athlète burkinabé.

Divers
 le koala, un marsupial arboricole endémique de l'Australie ;
 le Probo Koala, un vraquier battant pavillon panaméen ;
 Koala (informatique), une application multiplateforme permettant l'utilisation des langages dynamique suivant : Less, Sass, Compass et CoffeeScript ;
 l'affaire du Probo Koala, une catastrophe environnementale et humaine en Côte d'Ivoire et mettant en cause le Probo-Koala ;
 l'Agusta A.119 Koala, un hélicoptère civil italien.

Homonymie de toponyme